Ljudmila Belousova – pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica
 Pelageja Belousova – funzionaria sovietica

Pagine correlate 
 Belousov